Aenor peut désigner :

 Aénor de Châtellerault (1103-1130), duchesse d'Aquitaine ;
 Aenor, entreprise autoroutière portugaise.